Сольси́ ():

Название коммун во Франции:
 Сольси — в департаменте Об;
 Сольси — в департаменте Юра.

Фамилия
 Сольси, Фелисьен де (1807—1880) — французский археолог, историк и нумизмат.

См. также 
 Сольсе